Barzanesi – abitanti di Barzana
Barzanesi – abitanti di Barzanò